Républicain est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains oiseaux Passeriformes qui vivent en communauté dans des nids géants.

Liste des espèces
 Républicain d'Arnaud, Pseudonigrita arnaudi
 Républicain de Cabanis, Pseudonigrita cabanisi
 Républicain social, Philetairus socius

Nom d'oiseau ambigu